Gazi – miejscowość w gminie Malewizi
 Gazi (Ateny)
 Gazi (Stambuł)